Santiago González e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma solamente González ha scelto di difendere il titolo in coppia con Łukasz Kubot, mentre Qureshi ha deciso di competere nel torneo di Marrakech. González è stato eliminato al primo turno da Robert Galloway e Jackson Withrow.

In finale Matthew Ebden e Max Purcell hanno sconfitto Ivan Sabanov e Matej Sabanov con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Matthew Ebden /  Max Purcell (campioni)
  Santiago González /  Łukasz Kubot (primo turno)

  Nick Kyrgios /  Jack Sock (quarti di finale)
  Hans Hach Verdugo /  Austin Krajicek (primo turno)

Wildcard 

  William Blumberg /  Max Schnur (semifinale)

 Nick Kyrgios /  Jack Sock (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2022